Rathaus Ballenstedt steht für:

 Altes Rathaus Ballenstedt
 Neues Rathaus Ballenstedt